El término Aloja puede referirse a:

 Aloja, bebida de España y algunos países iberoamericanos.
 Aloja, ciudad de Letonia.
 Aloja, criaturas mitológicas de las leyendas catalanas.
Alojería y botillería, establecimientos de venta de bebidas.